Eryteja – w mitologii greckiej jedna z Hesperyd
 Eryteja – w mitologii greckiej wyspa na Zachodzie
 eryteja Brahea – rodzaj roślin z rodziny arekowatych (palm)